Le nom Groult est un nom normand qui se rencontre principalement dans les départements côtiers de la Normandie, la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime. Il est apparenté au nom Guéroult, dont éventuellement il est issu et dont la signification nordique reste à élucider: on parle d'homme des marais ou de loup affamé (Gredwulf). Dans les actes civils rédigés par les curés du , on trouve, plus ou moins bien écrites, des variantes comme Groul ou grout.

Toponymie et odonymie 
 Une petite rivière faisant partie des marais du Cotentin,  sur laquelle passe l'ancienne route RN 13, à la sortie de Carentan vers Cherbourg, à la limite du Calvados et de la Manche.
 La rue de l'Abbé-Groult dans le  arrondissement de Paris.

Patronyme 

 L'abbé Nicolas Groult d'Arcy (1763-1843) : donateur du terrain sur lequel fut construite la rue qui porte son nom (rue de l'Abbé-Groult) et l'église Saint-Lambert à Paris.
 Louis Groult des Rivières (1743-1832) Maréchal de camp français
 Camille Groult (1837-1908), collectionneur de tableaux, dessins et pastels du  français
 André Groult (1884-1966), décorateur et dessinateur de meubles français 
 Nicole Groult (1887-1967), costumière de théâtre et femme d'André Groult
 Benoîte Groult (1920-2016), écrivaine, leur fille
 Flora Groult (1924-2001), écrivaine, leur autre fille
 Pierre Groult (1895-1968), chanoine, romaniste et hispaniste belge
Christine Groult (1950-), compositrice française
 Patrick Groult, footballeur français des années 1920
 François Groult, un mixeur de cinéma français.

Autres 
 une marque de calvados, le Calvados Roger Groult

Patronyme normand